Филак () — в древнегреческой мифологии один из царей в Фессалии. Филак основал древний фессалийский город Филака (вариант написания Филак), который назван в честь своего основателя. Филак был сыном Деиона и Диомеды (дочери Ксуфа и Креусы).

Филак был мужем Климены (или Периклимены), их дети — Ификл, Пеант (вариант — Пой) и Алкимеда (мать Ясона), которых также называют Филакидами.

Отдал стадо коров Меламподу за исцеление своего сына. По Ферекиду, это стадо было наследством Тиро. Его священный участок в Дельфах.

 Филак старший — согласно Евстафию, потомок Эола, отец Ификла и дед Филака младшего. Основал город Филака.

 Филак. Троянский воин, убитый Леитом.

Примечания 

 В. А. Жуковский Словарь мифологических имён
 Н. И. Вашуткин Словарь древнегреческих слов имён и географических названий

Герои древнегреческих мифов
Мифы Фессалии
Эпонимы городов